Film:
 Paul J. Smith (ur. 1906, zm. 1985) – amerykański kompozytor muzyki filmowej
 Paul L. Smith (ur. 1936, zm. 2012) – amerykański aktor
 Muzyka:
 Paul Smith (ur. 1922, zm. 2013) – amerykański pianista jazzowy
 Paul Smith (ur. 1979) – brytyjski muzyk, wokalista zespołu Maxïmo Park
 Paul Smith – jamajski muzyk, członek zespołu Rootz Underground
 Sztuka:
 Paul Smith (ur. 1946) – brytyjski projektant mody
 Sport:
 Paul Smith (ur. 1955) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Paul Smith (ur. 1971) – angielski piłkarz
 Paul Smith (ur. 1982) – angielski bokser
 Paul Smith – australijski motocyklista rajdowy